Aa, im Alpenraum auch Ache (althochdeutsch Aha „Ache“, siehe dort, vgl. schwedisch und dänisch Å, „Wasser, Fluss“, verwandt mit dem lateinischen aqua) ist ein häufiger Flussname im deutsch-niederländischen Sprachraum und in der Deutschschweiz für Flüsse oder Bäche. In Deutschland ist dieser Name auf Westfalen konzentriert. Bei Flüssen in Niedersachsen heißt der entsprechende Name oder Namensbestandteil zumeist Aue oder -au. Sehr viele Flüsse und Bäche in Schleswig-Holstein heißen Au mit irgendeiner Zusatzbezeichnung, in der dänischen Namensversion ist das dann Å mit Zusatzbezeichnung. Die altfriesische Entsprechung lautete ē, in Ostfriesland ist daher die Bezeichnung Ehe für viele Wasserläufe gebräuchlich.

Einige Seen wurden nach Flüssen mit dem Namen Aa benannt (siehe Aasee).

Auch der Name der Stadt Aachen ist auf diesen althochdeutschen Wortstamm zurückzuführen.

Deutschland 
 Aa (Möhne), linker Zufluss der Möhne nahe Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Aa (Nethe), linker Zufluss der Nethe nahe Brakel, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Aa (Werre) oder Westfälische Aa, linker Zufluss der Werre in Herford, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Ahauser Aa, Oberlaufname der Schipbeek (rechter Zufluss der IJssel) von der Quelle bis Ahaus, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Alstätter Aa, Mittellaufname der Schipbeek (rechter Zufluss der IJssel) von Ahaus-Alstätte bis zur deutsch-niederländischen Grenze nahe der Haarmühle (Ahaus), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Bevergerner Aa, Mittellaufname des Hemelter Bachs etwa ab der Einmündung des Greenebachs (Gemarkung Riesenbeck) bis zur Grenze von Bevergern und Rheine, rechter Zufluss der Ems in Rheine, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Bocholter Aa, Ober- und Mittellaufname des Aa-strang (rechter Zufluss der Issel), bis Suderwick (Bocholt), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Bombecker Aa (Steinfurter Aa), rechter Zufluss der Steinfurter Aa gegenüber Groß Enking, Beerlage, Stadt Billerbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Borkener Aa, linker Zufluss der Bocholter Aa zwischen Borken und dessen Stadtteil Gemen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Deeper Aa, rechter Quellbach der Großen Aa etwa bis Hange (Freren), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Dreierwalder Aa, linker Zufluss der Speller Aa in Spelle, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Große Aa (Aabach), rechter Zufluss des Aabachs nahe Madfeld (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Große Aa, rechter Zufluss der Ems zwischen Gleesen (Emsbüren) und Darme (Lingen), beide Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Giegel Aa, Abzweig der Speller Aa und Zufluss der Großen Aa zwischen Hopsten und Beesten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, und Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Halverder Aa, Mittellaufname der Schaler Aa bis nach Schale (Hopsten), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Hopstener Aa, mittlerer Mittellaufname der Speller Aa, ab Mündung der Meerbecke bis Hopsten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Hörsteler Aa, unterer Mittellaufname der Dreierwalder Aa von der Grenze von Ibbenbüren und Hörstel bis zum ehemaligen Fliegerhorst Hopsten (zwischen Dreierwalde und Hopsten), alle Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Kleine Aa (Aabach), südöstlicher Zufluss des Aabachstausees bzw. rechter des Aabachs nahe Fürstenberg Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Aa (Ostbevern) die Aa in Ostbevern
 Ladberger Aa, rechter Zufluss der dort Ladberger Mühlenbach genannten Glane nach Ladbergen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Mettinger Aa, oberer Mittellaufname der Speller Aa, ab Mündung des Papiermühlenbachs nahe Haus Langenbrück (Westerkappeln) bis Mündung des Ölmühlenbachs nahe der Siedlung Priesterturm (Mettingen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Münstersche Aa, linker Zufluss der Ems vor Greven, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ostbeverner Aa oder Aa (Ostbevern), Mittellaufname des Eltingmühlenbachs bis zur Grenze von Ostbevern, Kreis Warendorf, und Greven, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Recker Aa, mittlerer Mittellaufname der Speller Aa, ab Mündung des Ölmühlenbachs nahe der Siedlung Priesterturm (Mettingen) bis Mündung der Meerbecke vor Hopsten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Schaler Aa, linker Zufluss der Großen Aa bei Hange (Freren), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Speller Aa, linker Zufluss der Großen Aa nahe Hesselte (Emsbüren) und auch (nur) deren Unterlaufname ab Mündung der Dreierwalder Aa in Spelle, beide Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Steinfurter Aa, rechter Zufluss der Vechte nahe Bilk (Wettringen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Twister Aa, Oberlauf der Grenzaa, zwischen Adorf und Hesepertwist (Twist), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Versmolder Aa oder Aabach (Hessel), rechter Zufluss der Hessel nach Versmold, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Voltlager Aa, Oberlaufname der Wiechholz Aa (zur Schaler Aa) bis zur nordrhein-westfälischen Grenze, passiert Voltlage, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Weeser Aa, Oberlaufname der Schaler Aa bis Weese (Voltlage), Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wiechholz Aa, rechter Quellbach der Schaler Aa in Schale (Hopsten), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Wilde Aa, linker Zufluss der Orke in Dalwigksthal (Lichtenfels), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Deutschland – Niederlande 
 Aa-strang, Unterlaufname der Bocholter Aa, rechter Zufluss der Oude IJssel gegenüber Ulft (Oude IJsselstreek), Provinz Gelderland
 Grenzaa (deutsch) oder Schonebeeker Diep (niederländisch), rechter Zufluss des Coevorden-Piccardie-Kanals (im Einzugsgebiet der Vechte), vor Coevorden, Provinz Drente, Niederlande; kommt aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim und entspringt im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Westerwolder Aa oder Westerwoldsche Aa, Zufluss des Dollart nach Reiderland-Bad Nieuweschans (Oldambt), Provinz Groningen; im Unterlauf Grenzfluss zu Deutschland mit der Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Niedersachsen

Frankreich 
 Aa, Zufluss der Nordsee zwischen Grand-Fort-Philippe und Gravelines, Départements Pas-de-Calais und Nord

Schweiz 
 Aabach (Küttigen), linker Zufluss der Aare bei Küttigen, Kanton Aargau
 Aabach (Seetal), Abfluss des Baldeggersees, Durchfluss des Hallwilersees und rechter Zufluss der Aare in Wildegg (Möriken-Wildegg), Kanton Aargau
 Chli Aa, Unterlauf des Spreitenbachs, mündet von Südosten in den Obersee des Zürichsees bei Lachen, Kanton Schwyz
 Engelberger Aa, südlicher Zufluss des Vierwaldstättersees bei Buochs, Kanton Nidwalden
 Grosse Aa (Sempachersee), südöstlicher Zufluss des Sempachersees nahe Sempach, Kanton Luzern
 Grosse Melchaa, nordöstlicher Zufluss des Sarnersees aus dem Grossen Melchtal zwischen Sachseln und Sarnen, Kanton Obwalden
 Kleine Aa (Sempachersee), südöstlicher Zufluss des Sempachersees bei Sempach, Kanton Luzern
 Kleine Melchaa, rechter Zufluss des Dreiwässerkanals aus dem Kleinen Melchtal bei Giswil, Kanton Obwalden
 Mönchaltorfer Aa oder Aabach, südöstlicher Zufluss des Greifensees nach Mönchaltorf, Kanton Zürich
 Rigiaa, Zufluss des Zugersees bei Arth SZ, Kanton Schwyz
 Sarner Aa, südwestlicher Zufluss des Alpnachersees (Vierwaldstättersee-Seitenarm) nach Alpnach, Kanton Obwalden
 Steiner Aa, zunächst linker Zufluss des Lauerzersees, dann als Seeweren rechter Zufluss der Muota, Kanton Schwyz
 Ustermer Aa, Abfluss des Pfäffikersees und östlicher Zufluss des Greifensees nach Niederuster (Uster), Kanton Zürich
 Wägitaler Aa, südöstlicher Zufluss vom Obersee des Zürichsees nahe Lachen, Kanton Schwyz

Estland, Lettland und Litauen 
 Heilige Aa, deutscher Name der Sventāja, Zufluss der Ostsee nach Sventoji, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Kurländische Aa, deutscher Name der Lielupe, Zufluss des Rigaischen Meerbusens zwischen Jūrmala und Riga, Kurland, Lettland
 Bulder Aa (auch Boller Aa), deutscher Name des ca. 10 km langen historischen Abflusses der kurländischen Aa in die Düna beim heutigen Rigaer Stadtteil Bolderāja.
 Livländische Aa, deutscher Name der Gauja, Zufluss des Rigaischen Meerbusens nach Gauja, Livland, Lettland; fließt im Mittellauf auf der Grenze zu Estland

Niederlande 
 Aa, rechter Quellfluss der Dieze in ’s-Hertogenbosch, Provinz Nordbrabant
 Buiten Aa, Mündungspriel der Westerwolder Aa oder Westerwoldsche Aa in den Dollart nach Reiderland-Bad Nieuweschans (Oldambt), Provinz Groningen
 Drentsche Aa
 Kleine Aa (Aa), linker Zufluss der Aa (Dieze) bei Lierop, Provinz Nordbrabant
 Mussel Aa, linker Quellfluss der Westerwolder Aa bis Wessinghuizen (Stadskanaal), Provinz Groningen
 Ruiten Aa, rechter Quellfluss bzw. Hauptstrang-Oberlauf der Westerwolder Aa bis Wessinghuizen (Stadskanaal), Provinz Groningen
 Pekel Aa, linker Zufluss der Westerwolder Aa nahe Oudeschans (Bellingwedde),Provinz Groningen
 Westerwolder Aa oder Westerwoldsche Aa, Zufluss des Dollart nach Reiderland-Bad Nieuweschans (Oldambt), Provinz Groningen; im Unterlauf Grenzfluss zu Deutschland mit der Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Kleine Aa, 5 kleine Fließgewässer

Niederlande – Belgien 
 Aa of Weerijs oder Aa oder Weerijs, linker Quellfluss der Mark bis Breda (= brede oder breite Aa), Provinz Nordbrabant
 Grote Aa, rechter Quellfluss der Aa of Weerijs, Vereinigung mit der Kleinen Aa nahe Wuustwezel, Provinz Antwerpen
 Kleine Aa (Dieze), linker Quellfluss der Aa of Weerijs, Vereinigung mit der Großen Aa nahe Wuustwezel, Provinz Antwerpen

Ähnliche Flussnamen 
 Aabach
 Aar
 Aare
 Ache
 Ahr

Weblinks 
 

Aa

sv:Å (vattendrag)